Die Abkürzung OAG steht für:
 OAG (Musikgruppe), eine malaiische Rock- und Popmusikband
 Oberamtsgehilfe, eine Amtsbezeichnung für deutsche Beamte im einfachen Dienst
 Oberappellationsgericht
 Office of Acquisition and Grants, eine Unterbehörde der US-amerikanischen Sozialversicherung Social Security
 Official Airline Guide, in Großbritannien ansässiger Dienst für Reisenachrichten, -daten und -ranking
 Oil and Gas Group of Companies, eine malaiische Öl- und Gasgesellschaft
 den IATA-Code des Verkehrsflughafens der australischen Stadt Orange (New South Wales)
 Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
 Ostalb-Gymnasium Bopfingen
 Ostasiengesellschaft,  die Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens

Abkürzung